Поль Ван Химст (; ) — бельгийский футболист, выступавший на позициях нападающего и атакующего полузащитника.

Карьера 
Поль Ван Химст выигрывал чемпионат Бельгии в составе «Андерлехта» 8 раз. Он начал свою карьеру в сезоне 1959-60, дебютировав в составе «Андерлехта» 17 декабря 1959 года, а уже во втором своём матче забил гол. Всего за 16 сезонов он сыграл 457 матчей и забил 233 гола. Затем играл за «Моленбек» (ещё один клуб из Брюсселя), а в 1976.77 за «Эндрахт» Альст из второго дивизиона. Рекордсмен по количеству полученных наград «Золотая бутса» лучшему футболисту Бельгии (4).

19 октября 1960 года сыграл первый матч за национальную сборную в поедине против сборной Швеции в Стокгольме, проигранном со счётом 0:2. Ван Химст забил 30 мячей в 81 матче (с 1960 по 1974 год) за сборную, что было повторением национального рекорда, установленного в 1940 году Бернаром Ворхофом. В 2018 году это достижение перекрыл Ромелу Лукаку. В 40 матчах был капитаном.

К середине 1960-х годов вошёл в число ведущих футболистов Европы и привёл свою сборную как капитан к третьему месту на чемпионате Европы в 1972 году. В 1964 году играл в составе сборной Европы в матче против сборной Скандинавии. В 1974 году первым из футболистов получил национальный «Трофей за спортивные заслуги». В следующем году провёл прощальный матч за «Андерлехт», в котором клуб победил сборную мира со счётом 8:3. Обладал исключительным голевым чутьем, точным коварным ударом, хорошо играл головой.

Начав тренерскую карьеру в «Андерлехте» в сезоне 1982/83, Ван Химст сразу привёл команду к победе в Кубке УЕФА, а в следующем году вновь вывел её в финал турнира. В 1985 клуб стал чемпионом Бельгии, но уже в ходе следующего сезона Ван Химст был уволен из команды. В 1991-96 годах тренировал национальную сборную, выведя её в финальную часть чемпионата мира в США.

В 1981 году снялся в фильме «Бегство к победе».

В 1995 году Ван Химст был отмечен Бельгийской федерацией футбола «Золотой бутсой столетия» как лучший игрок страны всех времен, а в ноябре 2003 года он, в рамках празднования юбилея УЕФА, был выбран лучшим футболистом Бельгии за последние 50 лет.

Достижения 
Как футболист:

 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1972
 Чемпион Бельгии: 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1971/72, 1973/74, 1974/75
 Обладатель Кубка Бельгии: 1964/65, 1971/72, 1972/73
 Лучший футболист Бельгии: 1960, 1961, 1965, 1974
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии: 1963/64, 1965/66, 1967/68
 Лучший бомбардир Кубка чемпионов: 1966/67

Как тренер:

 Обладатель Кубка УЕФА: 1982/83
 Чемпион Бельгии: 1984/85

Статистика выступлений

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Кубок УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на beijen.net

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Моленбек»
Игроки ФК «Эндрахт Алст»
Игроки сборной Бельгии по футболу
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Андерлехт»
Тренеры сборной Бельгии по футболу